Jasionówka (gemeente)
 Jasionówka (powiat Moniecki)